Caithness, Sutherland and Easter Ross steht für:

 Caithness, Sutherland and Easter Ross (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Caithness, Sutherland and Easter Ross (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus